Margaret Court ha battuto in finale Billie-Jean Moffitt 6–3 6–4.

Teste di serie
 Margaret Court (campionessa)
 Lesley Turner (quarto turno)
 Ann Haydon Jones (semifinali)
 Darlene Hard (semifinali)
 Jan Lehane (quarti di finale)
 Věra Suková (terzo turno)
 Maria Bueno (quarti di finale)
 Renee Schuurman (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1963